Алжирские соглашения были подписаны 19 января 1981 года между США и Ираном при посредничестве алжирского правительства. Соглашения разрешили кризис с американскими заложниками, захваченными 4 ноября 1979 года при штурме посольства США в Тегеране вооруженными студентами. В результате соглашения все заложники были освобождены.

Среди основополагающих пунктов соглашения следует выделить:
 США не будут вмешиваться во внутренние дела Ирана;
 США разморозят банковские счета Ирана и снимут торговые санкции;
 обе стороны согласились на создание арбитражного искового трибунала для разрешения конфликтов;
 Иран обязался выплачивать внешний долг перед США.

Ссылки 
 Полный текст Алжирских соглашений  

События 19 января
Январь 1981 года
Международные договоры США
Международные договоры Ирана
1981 год в Алжире
1981 год в США
1981 год в Иране
1981 год в праве
Договоры по алфавиту